N23 peut faire référence à :
 Colique néphrétique, sans précision, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Ligne de bus Noctilien N23 de la RATP ;
 , diverses routes dans le monde ;
 SS-N-23 Skiff, un missile balistique russe.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres